Антифашизм
Антифашистський рух

Антифа (США)